Šroub (z něm. Schraube, šroub) může znamenat:

ve strojnictví
 pohybový šroub – hlavní prvek šroubových mechanismů – jednoduchý stroj
 spojovací šroub – rozebíratelný spojovací prostředek
 do závitové díry v matici nebo v tělese
 Samořezný šroub

speciální šrouby
 Archimédův šroub, rotační čerpadlo
 Ledovcový šroub pro horolezce
 Lodní šroub, součást pro pohon lodí

blízké významy
 Šroubový mechanismus
 Šroubovice
 Šroubový pohyb
 Šroubový spoj
 Šroubový uzávěr
 Šroubek – (zdrobnělina) české příjmení